Чемпионат Европы по дзюдо 2020 года прошёл в Праге (Чехия) 19-21 ноября.

Подготовка к проведению 
Первоначально предполагалось провести чемпионат 1-3 мая. Из-за пандемии коронавируса он был перенесён на 19-21 июня. Затем в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире были определены другие даты проведения турнира — с 8 по 10 ноября 2020 года. Но впоследствии вновь последовал перенос соревнований на 19-21 ноября 2020 года.

Медали

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по дзюдо
Ноябрь 2020 года
2020 год в дзюдо
дзюдо
Чемпионаты Европы в Чехии
Спорт в Чехии в 2020 году
Дзюдо в Чехии
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19